Афиноге́н (,  — от Афины-Минервы происходящий) — мужское имя.

Носители:
 Афинодор, или Афиноген — византийский епископ (II век)
 Афиноген (ум. 304 или 311) — священномученик, епископ из Севастии или Пидахфои (в Малой Армении); казнён с десятью учениками в царствование Диоклетиана (284—305); память 16 июля.
 Афиноген (1740-е годы) — раскольничий архиерей-самозванец, иеродиакон Амвросий из Воскресенского Новоиерусалимского монастыря.

См. также 
 Афинодор